Saint Cloud může být:

místopisné jméno

 Saint-Cloud – francouzské město v departementu Hauts-de-Seine v regionu Île-de-France
 St. Cloud – město v americkém státě Minnesota
St. Cloud –  město v okrese Osceola County na Floridě, USA
St. Cloud –  obec v okrese Fond du Lac County, Wisconsin, USA
 kanton Saint-Cloud –  francouzský kanton v departementu Hauts-de-Seine
 kanton La Celle-Saint-Cloud –  francouzský kanton v departementu Yvelines v regionu Île-de-France
Saint-Claude – francouzská obec v departementu Jura v regionu Franche-Comté
Rue Saint-Claude – ulice v Paříži v historické čtvrti Marais

titul

 vévodové de Saint-Cloud

Rozcestníky - místopisné jméno